Väster-Rotsjön kan syfta på:
Väster-Rotsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun i Härjedalen 
Väster-Rotsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun i Jämtland

Se även
Rotsjön